Contea di Logan o Logan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Logan (Arkansas)
 Contea di Logan (Colorado)
 Contea di Logan (Dakota del Nord)
 Contea di Logan (Illinois)
 Contea di Logan (Kansas)
 Contea di Logan (Kentucky)
 Contea di Logan (Nebraska)
 Contea di Logan (Ohio)
 Contea di Logan (Oklahoma)
 Contea di Logan (Virginia Occidentale)